Blondie steht für:

 Blondie (Band), eine Band
 Blondie (Comic), einen Comic
 Blondie (1938), eine US-amerikanische Verfilmung des Comics von Frank R. Strayer aus dem Jahr 1938 und erster Teil einer Filmreihe
 Blondie (Fernsehserie, 1957), eine US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 1957
 Blondie (Fernsehserie, 1968), eine US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 1968
 Blondie (2012), einen schwedischen Film von Jesper Ganslandt aus dem Jahr 2012 

Siehe auch:
 Blondi, die Schäferhündin von Adolf Hitler
Le Blond, Blonde, Blond, Blon, Der Blonde (Begriffsklärungen)